Cohen – nazwisko
 osoby noszące nazwisko Cohen / Kohen:
 Beno Kohen – izraelski prawnik i polityk
 Edwin Cohen – prawnik amerykański
 Eli Cohen – pracownik wywiadu izraelskiego
 Hermann Cohen – niemiecki filozof
 Harvey R. Cohen – amerykański aktor
 Leonard Cohen – kanadyjski poeta, pisarz i piosenkarz
 Marcel Cohen – językoznawca francuski
 Paul Cohen – matematyk amerykański
 Ran Kohen (ang. Ran Cohen) – izraelski polityk
 Richard A. Cohen – amerykański psychoterapeuta
 Rob Cohen – amerykański producent, reżyser, aktor i scenarzysta filmowy
 Robert Cohen – francuski bokser
 Robert Cohen – poseł do Parlamentu Europejskiego kadencji 1979–1984 i 1984–1989
 Sasha Cohen – amerykańska łyżwiarka figurowa
 Sacha Baron Cohen – brytyjski komik
 Simon Baron-Cohen – brytyjski psycholog
 Stanley Cohen – biochemik amerykański
 Stephen F. Cohen – amerykański historyk, sowietolog
 William Sebastian Cohen – amerykański polityk
 Jicchak Kohen (ang. Yitzhak Cohen) – izraelski polityk
 Zolman Cohen – puzonista amerykański